Гьокджан Гьокмен () е турска актриса.

Биография 
Гьокджан Гьокмен е родена на 28 ноември 1980 година в град Измир, Турция. Завършва специалност „Математика“ в Университета Джелал Баяр (Celal Bayar Üniversitesi) в град Маниса.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Гьокджан Гьокмен в SinemaTurk 
 Гьокджан Гьокмен в IMDb 
 Гьокджан Гьокмен в Diziler.com 
 Гьокджан Гьокмен в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Измир